Sint-Monicakerk (De Haan)
 Sint-Monicakerk (Utrecht)

Monicakerk